Boyana steht für:

 Bojana, südslawischer Orts- und Personenname
 vormaliger Name des dänischen Schiffs Urd

Siehe auch:
 Bojana-Gletscher, Gletscher an der Südküste der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln